Reflektor (französisch ; von lateinisch ) steht für:
 eine Licht reflektierende Oberfläche, siehe Spiegel
 eine Oberflächenform, die einfallende Wellen in Einfallsrichtung zurücklenkt, siehe Retroreflexion
 eine Kombination aus einer Linse und einer reflektierenden Oberfläche, siehe Katzenauge
 eine Bauart des optischen Teleskops, siehe Spiegelteleskop
 in der Fotografie einen reflektierenden ebenen Schirm, siehe Lichtformer
 in der Verkehrstechnik Gegenstände, welche Scheinwerferlicht besonders stark reflektieren, siehe Rückstrahler
 in der Radartechnik eine Oberfläche, die im Radarbild besonders gut sichtbar ist, siehe Radarreflektor
 in der Mikrowellentechnik die negativ geladene Elektrode in einem Reflexklystron
 in der Kerntechnik eine Umhüllung, die Neutronen bremst und reflektiert, siehe Neutronenreflektor
 in der Kryptologie eine Komponente, die ein Signal zurückleitet, siehe Reflektor (Kryptologie)
 in der Akustik ein Bauelement, das Schallwellen zurückwirft, siehe Diffusor
 ein passives Verstärkerelement bei Richtantennen, siehe parasitäres Element
 eine Erzählfigur, siehe Reflektor (Literatur)
 ein spezieller Funktor im mathematischen Gebiet der Kategorientheorie, siehe Reflektor (Kategorientheorie)
 ein Album der Band Arcade Fire, siehe Reflektor (Album)
 im Digitalfunk ein virtueller Konferenzraum, siehe Digital Mobile Radio
 eine literarische Gruppe um die gleichnamige polnische Literaturzeitschrift (1923–25), siehe Reflektor (Zeitschrift)

Siehe auch: